Wenckebach ist der Familienname folgender Personen:

 Karel Frederik Wenckebach (1864–1940), niederländischer Internist
 Ludwig Willem Wenckebach (1860–1937), niederländischer Maler
 Ludwig Oswald Wenckebach (1895–1962), niederländischer Bildhauer und Lithograf